Вати — греческий топоним. Может означать:

  — район Афин.
 Вати (Астипалея) — село на Астипалее.
 Вати (Керкира) — село в сообществе Перития на Керкире.
  — село в общине Килкис.
 Вати (Лакония) — село в сообществе Неохорион в общине Анатолики-Мани на Пелопоннесе.
 Вати (Ласитион) — село в сообществе  в общине Айос-Николаос на Крите.
  — село на Меганисионе.
  — село в сообществе Кипарисия на Пелопоннесе.
  — село в сообществе  в общине Тризиния-Метана на Пелопоннесе.
  — село в сообществе  в  общине Зирос в Эпире.
 Вати (Самос) — малый город на Самосе.
  — село в сообществе  на Сифносе.
  — село в общине Кисамос на Крите.
  — малый город в общине Халкида на Эвбее.
  — село на Эгине.
  — село в сообществе  в общине Халкида на Эвбее.